Nur steht für:
 Nur (Buchstabe) (), Buchstabe des arabisch-basierten Alphabets des Paschtunischen
 Nur (Dorf), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien, Polen; siehe Gmina Nur
 Nur (Fluss), Fluss in Polen
 Nur (Stadt), Stadt in der Provinz Mazandaran, Iran
 Nūr (Bezirk), einer von 15 Landkreisen der Provinz Mazandaran im Norden Irans
 Nūr (Fluss), Fluss in der Provinz Mazandaran, Iran
 Nur (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Nurgebirge (türk. Nur Dağları oder Amanos Dağları), Gebirge in der Türkei
 Nurota, Stadt in Usbekistan, ehemaliger Name Nur

Nur (auch Noor oder Nour geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:
 Abdihamid Nur (* 1997), US-amerikanischer Langstreckenläufer somalischer Herkunft
 Aiman Nur (* 1964), ägyptischer Politiker
 Alexis Nour (1877–1940), in Bessarabien geborener, rumänischer Journalist, Aktivist und Essayist
 Arman Nur (* 1971), armenischer Designer, Juwelier, Bildhauer, Maler
 Emad Hamed Nour (* 1990), saudischer Mittelstreckenläufer
 Mohamed Hassan M. Nur († 2010), somalischer Politiker
 Mohammad Nur (* 1978), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mohamoud Ahmed Nur (* 1956), somalischer Politiker
 Mohd Rauf Nur Misbah (* 1987), malaysischer Radrennfahrer
 Monir Fakhri Abdel Nour (* 1945), ägyptischer Politiker
 Rıza Nur (1879–1942), türkischer Politiker, Schriftsteller und Mediziner
 Said Mohamed Nur († 2012), somalischer Sportfunktionär
 Sascha-Ramy Nour (* 1983), deutscher Rapper, siehe Hanybal

Namensteil von:
 al-Nur-Partei, salafistische Partei des Lichts in Ägypten
 Aşkın Nur Yengi, geboren 1970, türkische Popsängerin

Nour (auch Noor oder Nur geschrieben) steht für:
 einen iranischen Satelliten, siehe Nour (Satellit)

NUR als Abkürzung steht für
 Neckermann und Reisen, siehe Neckermann (Versandhandel)

NuR als Abkürzung steht für
 Natur und Recht, juristische Fachzeitschrift
 Netzwirtschaften & Recht, juristische Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Noor (Begriffsklärung)
 Nuer
 Nuhr
 Nur-Adad, König in Larsa

Abkürzung